Conseil national électoral (Colombie)
 Conseil national électoral (Venezuela)